Пол Джерард Генри (, род. 9 января 1951, Дублин) — ирландский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Ирландии 1970 г.

В составе сборной Ирландии участник шахматных олимпиад 1970 и 1974 гг., командного первенства мира среди студентов 1969 г.

Выступал за команду Кембриджского университета. После 1974 г. в турнирах высокого уровня не участвовал.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии П. Генри в базе Chessgames
 Личная карточка П. Генри на сайте 365Chess

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Дублине
Выпускники Кембриджского университета